Дискография российского музыканта — Сергея Старостина, специализирующегося на исполнении народной музыки, который записал и выпустил: 1 сольный альбом, 53 совместный альбом, 11 сборников, 2 миксованных альбома и 7 саундтреков.

Сольное

Совместное

Сборники

Миксованное

Саундтреки

Примечания

Ссылки 
 .

Старостин, Сергей
Старостин, Сергей
Фолк-дискографии